Aleksiej Wasiljew (1880–1941) – radziecki dyplomata
 Aleksiej Wasiljew (ur. 1972) – rosyjski kierowca wyścigowy
 Aleksiej Wasiljew (ur. 1977) – rosyjski hokeista